Le Grand Prix moto d'Autriche 1993 est le cinquième rendez-vous de la saison 1993 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le Salzburgring du 14 au .

C'est la  du Grand Prix moto d'Autriche.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1993
d'Autriche
Sport en Autriche en 1993
Sport en mai 1993